Bois-d’Arcy ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich

 Bois-d’Arcy (Yonne) im Département Yonne
 Bois-d’Arcy (Yvelines) im Département Yvelines